The Lovers (Leung juk), film hong-kongais réalisé par Tsui Hark, sorti en 1994, inspiré de la légende chinoise des amants papillons ;
 La Prophétie de l'anneau (The Lovers), film d'aventure belgo-indo-australien coécrit et réalisé par Roland Joffé, sorti en 2013.

Divers 
 , groupe de musique français.